Ramose puede hacer referencia a:

 Ramose, chaty de Amenofis III;
 Ramose, escriba de la época de Ramsés II;
 Ramose, funcionario de Hatsepsup.